104-я танковая дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История дивизии 
Дивизия переформирована 15 июля 1941 года из 9-й танковой дивизии. Первые эшелоны дивизии начали прибывать и разгружаться на станции Кировская (Фаянсовая), недалеко от Брянска, только 11 июля. После разгрузки дивизия собиралась в лесах в районе северо-западнее Кузьминичей, получила некоторое количество танков КВ-1 и Т-34. 19 июля 1941 года оснащение и формирование было закончено.

Дивизия получила приказ нанести контрудар на Ельню, действуя совместно с частями 19-й стрелковой дивизии. Однако на пути к Ельне 19-я стрелковая дивизия понесла большие потери, поэтому 21 июля года штурм города начала 104-я танковая дивизия с одним батальоном 19-й стрелковой дивизии.

В момент ввода в бой танков в дивизию поступил приказ с требованием срочно вывести из боя дивизию и перебазировать её в район Рославля. При выходе из Ельни попала под тяжёлый авиаудар. К утру 23 июля дивизия сосредоточилась в районе Борисовочка, Ковали, поступив в распоряжение ударной группы генерала Качалова; её артиллерийский полк занял оборону на соседнем участке на восточном берегу Десны севернее шоссе Рославль — Москва.

Участвовала в общем наступлении группы в направлении вдоль шоссе Рославль-Смоленск, вела тяжёлые, но в общем успешные, наступательные бои до конца июля 1941 года. 1 августа 1941 года враг прорвал оборону советских частей и к 3 августа завершил окружение ударной группы генерала Качалова. Вместе с дивизией в кольцо попали 149-я стрелковая дивизия и 145-я стрелковая дивизия. 4 августа весь день дивизия ведёт безуспешный бой по выходу из окружения, неся большие потери. 5 августа дивизия начала выход из окружения по иному маршруту, рано утром по лесной дороге на большой скорости вышла к мосту через реку Десну, с ходу смяла охранение немецких частей и без потерь переправилась. Далее она почти без боя шла на восток к своим вдоль шоссе Рославль-Москва и вскоре сосредоточилась на сборном пункте в районе деревни Амур, выведена в резерв, заняла рубеж на восточном берегу Десны. 6 сентября 1941 года переформирована в 145-ю танковую бригаду.

Полное название 
104-я танковая дивизия

Подчинение

Состав 

 208-й танковый полк
 209-й танковый полк
 104-й мотострелковый полк
 104-й гаубичный артиллерийский полк (см. 145-я танковая бригада, История бригады)
 104-й разведывательный батальон
 104-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
 104-й отдельный батальон связи
 104-й автотранспортный батальон
 104-й ремонтно-восстановительный батальон
 104-й понтонно-мостовой батальон
 9-й медико-санитарный батальон
 104-я рота регулирования
 104-й полевой автохлебозавод
 284-я полевая почтовая станция
 210-я полевая касса Госбанка

Укомплектованность 
 на 14.07.1941 года — 50 БТ-7, 19 БТ-5, 3 БТ-2, 136 Т-26 (всего 208), 37 БА-10, 14 БА-20, 50 тракторов С-60, С-65, 327 грузовых, 22 легковых, 77 цистерн, 150 специальных автомашин.
 в период до 06.09.1941 года дополнительно получено — 14 КВ-1, 60 Т-34, 4 Т-40, 20 Т-26, 19 тракторов, 26 грузовых, 4 цистерны, 10 специальных автомашин.

Командиры 
 Бурков, Василий Герасимович (1940-06.09.1941), полковник

Ссылки 
 Справочник
 Справочник
 О боевом пути
 104-я танковая дивизия. Т. Сидорова.

Литература 
 Ерёменко А. И. В начале войны. «Наука». М., 1964.
 Г. Гудериан. Воспоминания солдата. — Воениздат. М., 1954., С. 173
 Б.Панов, Н.Наумов. Восстановление стратегического фронта на Западном направлении (июль 1941 г). «Военно-исторический журнал». 1976 г., № 8, с.15-23.
 Ф.Гальдер. Военный дневник. Т.3, кн.1. «Воениздат». М., 1971 г.
 Волков А. И. 43-я в боях и сражениях. М., 1996.
 Муриев Д. З. Провал операции «Тайфун». М., 1972.

Танковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году